Мервин Туше (; умер 2 ноября 1686) — английский аристократ, 4-й граф Каслхейвен, 4-й барон Одли из Орье и 2-й барон Одли из Хейли с 1684. Младший сын Мервина Туше, 2-го графа Каслхейвена, и его первой жены Элизабет Барнхем. Унаследовал семейные владения и титулы после смерти брата Джеймса.

Мервин был женат на Мэри Толбот, дочери Джона Толбота, 10-го графа Шрусбери, и Мэри Фортескью, вдове Чарльза Арундела. В этом браке родились восемь детей:

 Джеймс (умер в 1700), 5-й граф Каслхейвен;
 Джон;
 Толбот;
 Джордж;
 Мэри (1657—1675), жена сэра Генри Уингфилда;
 Элизабет;
 Элеанор;
 Анна.

Примечания

Литература 
 
 

Графы Каслхейвен
Графы Ирландии XVII века
Бароны Одли
Бароны Ирландии XVII века
Бароны Англии XVII века
Род Туше